Hennings ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hennings (* 1920), deutscher Filmarchitekt 
 Alfred Hennings (1919–2014), deutscher Designer
 Artur Hennings (1940–2003), deutscher Schachspieler
 August Adolph von Hennings (1746–1826), dänisch-schleswig-holsteinischer Politiker, Publizist und Schriftsteller

 Chad Hennings (* 1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Christina Hennings (* 1984), deutsche Ruderin
 David Hennings (* 1957), US-amerikanischer Kameramann
 Emmy Hennings (1885–1948), deutsche Schriftstellerin und Kabarettistin
 Ernest Martin Hennings (1886–1956), deutsch-amerikanischer Maler
 Fred Hennings (1895–1981), österreichischer Kammerschauspieler und Autor

 Hans Hennings, Pseudonym der Drehbuchautorin und Schauspielerin Else Bassermann (1878–1961)
 Johann Hennings († um 1660/62), Bildschnitzer
 Johann Christoph Hennings (1708–1764), deutscher Bibliothekar und Physiker
 Johann Friedrich Hennings (1838–1899), deutscher Maler
 Johannes Hennings (1900–1973), deutscher Politiker
 Justus Christian Hennings (1731–1815), deutscher Philosoph
 Klaus Hinrich Hennings (1937–1986), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Ralf-Dirk Hennings (* 1946), deutscher Informations- und Kommunikationswissenschaftler
 Rouwen Hennings (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Simon Hennings (1608–1661), deutscher Theologe
 Sam Hennings (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas C. Hennings (1903–1960), US-amerikanischer Politiker
 Willi Henning-Hennings (1888–1974), deutscher Bildhauer und Pädagoge
 Wolf Hennings (* 1944), deutscher Theologe, Missionar und Autor

Siehe auch: 
 Henninges
 Henning, Vorname und Familienname